— японская анимационная студия, основанная в июле 2003 года. Располагается в Сугинами, Токио.

Список работ 
 Rozen Maiden (2004)
 Rozen Maiden ~Träumend~ (2005—2006)
 Rozen Maiden Ouvertüre (2006)
 Himesama Goyoujin (2006)
 Chocotto Sister (2006)
 Sola (2007)
 Kyoran Kazoku Nikki (2008)
 Yozakura Quartet (2008)
 Yokuwakaru gendaimahou (2009)
 Kämpfer (2009)
 Kitakubu Katsudou Kiroku (2013)
 Futari wa Milky Holmes (2013, совместно с J.C.Staff)
 Tantei Kageki Milky Holmes TD (2015, совместно с J.C.Staff)
 Venus Project -Climax- (2015)
 Jashin-chan Dropkick (2018)

Прочее 
Nomad также принимала участие в работе над Honey and Clover, Ouran High School Host Club, Peach Girl и Pumpkin Scissors.

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Аниме-студии